Sivakov, Siwakow oder Siwakou ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Siwakou (Mikhail Sivakov; * 1988), belarussischer Fußballspieler
 Pavel Sivakov (Pawel Siwakow; * 1997), französisch-russischer Radrennfahrer